Стех — прізвище.

 Андреас Стех (1635—1697) — художник доби бароко, німець за походженням, який працював у Гданську, нині Польща.
 Стех Володимир Василь (1863—1945) — релігійний діяч УГКЦ, священник-василіянин, композитор, автор церковних пісень.
 Марко-Роберт Стех (*1961) — письменник і науковець з Торонто.